Esistono più comuni francesi con questo nome

Torfou – Maine e Loira
Torfou – Essonne